Ря́бчик муто́вчатый () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Рябчик мутовчатый распространён в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в Прибалхашье, в Джунгарии, по Тарбагатаю. Предпочитает сухие каменистые склоны, горные луга, произрастает на высоте 1300—2000 м над уровнем моря.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение, достигающее 15—60 см в высоту. Стебель в нижней части без листьев, выше — с многочисленными листьями, голый. Нижние два листа супротивные, остальные — в мутовках по 4—7, 5—9×2—10 мм, узко-ланцетные или линейные в очертании, с сильно закрученными концами. Луковица округлая, из двух чешуек, до 2 см в диаметре.

Цветки одиночные или в соцветиях по 2—5, с двумя или тремя прицветниками, повислые, колокольчатые. Наружные доли околоцветника продолговато-эллиптические, 3—4,5×1,5 см, внутренние немного щире, продолговато-обратнояйцевидные. Внешняя поверхность околоцветника желтовато-белая, с тёмными полосками, внутренняя — с бледно-фиолетовым шахматным узором. Тычинки по длине равны половине околоцветника, нити расширяющиеся книзу. Пестик более длинный, с трёхраздельным рыльцем.

Плод — обратнояйцевидная шестиребристая коробочка 2—2,5×2,5—3 см.

Классификация

Синонимы

Таксономия 
Вид Рябчик мутовчатый входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рябчик
Флора Центральной Азии
Декоративные садовые растения
Растения, впервые описанные в 4-м издании книги Species Plantarum